Савков — русская фамилия.

Известные носители 
 Савков, Алексей Алексеевич (род.1979) — российский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Савков, Павел Алексеевич (род.2002) — российский баскетболист.
 

 Савкова, Зинаида Васильевна — актриса, преподаватель и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР

См. также 
 Савково
 Савки